Doumbouya ist der Familienname folgender Personen:

 Lonsana Doumbouya (* 1990), guineischer Fußballspieler
Mamady Doumbouya, guineischer Militär und Putschist
 Moussa Doumbouya (* 1998), guineischer Fußballspieler
 Sekou Doumbouya (* 2000), französischer Basketballspieler